Dan Andersson är namnet på flera personer:

*Dan Andersson (1888–1920), svensk författare 
Dan Andersson (ekonom) (född 1948), svensk ekonom
Dan Andersson (kompositör) (född 1967), svensk kompositör
Dan Viktor Andersson (född 1977), svensk trubadur

Se även 
Följande poster är relaterade till poeten Dan Andersson:
Dan Andersson (staty)
Dan Andersson-priset
:Kategori:Dan Andersson